Ahn Yong-joon este un actor sud coreean.

Profil 
 Nume: 안용준 / Ahn Yong Joon (An Yong Jun)
 Profesie: Actor
 Data nasteri: 1987-Nov-22
 Locul nasterii: South Korea
 Inaltime: 175 cm
 Greutate: 56 kg
 Semn Astral: Scorpio
 Grupa de sange: A

Seriale 
 Comrade (KBS2, 2010)
 Gourmet (SBS, 2008)
 I Am Happy (SBS, 2008)
 Get Karl! Oh Soo Jung (SBS, 2007)
 Capital Scandal (KBS2, 2007)
 Jumong (MBC, 2006)
 90 Days, Falling in Love Days (MBC, 2006)
 The Book of Three Han (MBC, 2006)
 My Lovely Fool (SBS, 2006)
 Secret Campus (EBS, 2006)
 Love and Ambition (SBS, 2006)
 Sharp 3 (KBS2, 2006)

Filme 
 Bronze Medalist (2009, cameo)

Trivia 
 Educatie: Myongji College (Drama major)

Legături externe 
 Profile (nate) 
 HanCinema

Actori sud-coreeni
Actori din Coreea de Sud
Sud-coreeni în viață